Koschewoje () ist ein russischer Ortsname:
 Koschewoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Linken, Kreis Königsberg (Samland), Ostpreußen)
 Koschewoje (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Lisettenfeld, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)